Herz-Mariä-Kirche (in anderen Sprache ) ist der Name von Kirchen, die das Patrozinium Unbeflecktes Herz Mariä tragen. Gedenktag ist der Tag nach dem Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu (dritter Samstag nach Pfingsten). Ein besonderes Patrozinium ist das zu Ehren Unserer Lieben Frau von Fatima. Hauptkirche ist die Titelkirche in Rom, Nostra Signora del Sacro Cuore.

Chile 
 Basilika Unbeflecktes Herz Mariä in Antofagasta
 Basilika Unbeflecktes Herz Mariä in Santiago

Deutschland 
 St. Maria (Alschbach) in Blieskastel, Saarland
 Herz-Mariä-Kirche (Alzen) in Morsbach, Ortsteil Alzen, Nordrhein-Westfalen
 Herz Mariä (Diedorf), Bayern
 Gresenhorster Kirche zum Heiligsten Herzen Jesu und zum Heiligen Herzen Mariä, Mecklenburg-Vorpommern
 Herz Mariä (Hemmingen), ehemalige Kirche in Hemmingen, Niedersachsen
 Herz Mariae (Harleshausen), Kassel
 Herz Mariä (Langelsheim), Niedersachsen
 Unbeflecktes Herz Mariä (Mandelsloh), ehemalige Kirche in Mandelsloh, Ortsteil von Neustadt am Rübenberge, Niedersachsen
 Unbeflecktes Herz Mariä (Neuheilenbach), Rheinland-Pfalz
 Herz Marien (Regensburg), Bayern
 Kapelle Schönmühl in Penzberg, Bayern

Irland 
 Church of the Immaculate Heart of Mary (Dublin)

Italien 
 Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore, auch San Giacomo degli Spagnoli, Rom-Parione, Latium (Titelkirche)
 Sacro Cuore Immacolato di Maria ai Parioli, Rom-Pinciano, Latium (Titelkirche und Basilica minor)

Liechtenstein 
 Pfarrkirche Schellenberg

Österreich 

Kärnten
 Pfarrkirche Maria Landskron

Niederösterreich
 Filialkirche Föllim
 Pfarrkirche Leopoldsdorf
 Pfarrkirche Rannersdorf
 Herz Mariä (Wiener Neustadt)
 Pfarrkirche Wimpassing im Schwarzatale

Oberösterreich
 Filialkirche Neußerling

Vorarlberg
 Fatimakirche (Bludenz)
 Expositurkirche Müselbach

Wien
 Pfarrkirche Unbeflecktes Herz Mariä, 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus

Polen 
 Herz-Mariä-Kirche (Barciany) (Barten)
 Herz-Mariä-Kirche (Colonnowska) (Kolonowskie)
 Herz-Mariä-Kirche (Karczyn) (Karzen)
 Herz-Mariä-Kirche (Krakau)
 Herz-Mariä-Kirche (Krakau-Nowy Świat)
 Herz-Mariä-Kirche (Łyna) (Lahna)
 Herz-Mariä-Kirche (Międzychód) (Birnbaum)
 Dorfkirche Nowielin (Naulin)

Russland 
 Römisch-katholische Kathedrale von Irkutsk

Vereinigtes Königreich 
 Oratorianerkirche (London)

Weblinks 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)